Ел Сурко има више значења:

 Ел Сурко (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сурко (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сурко, Ел Сурко де Магејес (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику